Берон-э-сез-Анвирон (фр. Bairon et ses environs) — коммуна в департаменте Арденны в регионе Гранд-Эст во Франции.

Коммуна появилась 1 января 2016 года в результате слияния других коммун: Ле-Шен, Луверньи и Лез-Аллё.

Название коммуны произошло от реки Берон, которая находится поблизости, а французское слово «анвирон» () значит «окрестности», то есть получается «Берон и окрестности».

География и близлежащие поселения 
Коммуна расположена в 25 км к юго-востоку от центра города Седан. Из близлежащих муниципалитетов можно выделить:

 Совиль на северо-востоке;
 Танне и Ле-Петит-Армуаз на востоке;
 Бельвиль-э-Шатийон-сюр-Бар на юго-востоке;
 Катр-Шан на юге;
 Вонк и Монгон на западе;
 Ламец и Маркиньи на северо-западе.

Коммуну пересекает Арденнский канал.

Культурные памятники и наследие 
Из архитектуры и прочих культурных памятников можно выделить:

 Мэрия Ле-Шен;
 Церковь Святого Иакова в Ле-Шене;
 Крест Ле-Шен;
 Участок Арденнского канала в Ле-Шене;
 Начальная школа;
 Церковь Святого Никасия в Луверньи;
 Церковь Святого Иоанна Крестителя в Лез-Аллё;
 Озеро Берон;

Население 
Ле-Шен — крупнейшая из трёх деревень, входящая в округ, её население — около 900 человек. Это небольшой сельский город с небольшой урбанизацией.

У Луверньи и Ле-Аллё — население меньше чем 100 человек.

На 2014 год, на территории сегодняшней коммуны жило 1077 человек.

Галерея

Примечания 

Коммуны департамента Арденны